Бобково — название населённых пунктов в России:
 Бобково — село в Рубцовском районе Алтайского края.
 Бобково — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Бобково — деревня в Печорском районе Псковской области.